Schilha ist der Name von

 Maike Merz, geborene Schilha (* 1986), deutsche Handballschiedsrichterin und
 Tanja Kuttler, geborene Schilha (* 1989), deutsche Handballschiedsrichterin.